Диканский — русская фамилия; имеет женскую форму Диканская. Известные носители:

 Диканский, Михаил Григорьевич (1869—1938) — строитель, литератор, один из первых теоретиков градостроительства в России.
 Диканский, Николай Сергеевич (род. 1941) — советский и российский физик, академик РАН.